Stan na: 27 października 2013

Ambasada RP w Republice Chile w Santiago
 szef placówki: Aleksandra Piątkowska (ambasador)
 strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Concepción
 konsul honorowy: Mario Suwalsky (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w La Serena
 konsul honorowy: Jaime Pozo Cisternas (język konsula hiszpański, angielski)

Ambasada RP w Chińskiej Republice Ludowej w Pekinie
 szef placówki: Mirosław Gajewski (ambasador)
 strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Chengdu
 konsul generalny: Katarzyna Wilkowiecka
 strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Kantonie
 konsul generalny: Joanna Skoczek
 strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Szanghaju
 konsul generalny: Piotr Nowotniak
 strona oficjalna

Konsulat Generalny RP w Hongkongu
 konsul generalny: Mirosław Adamczyk
 strona oficjalna

Ambasada RP w Republice Chorwacji w Zagrzebiu
 szef placówki: Maciej Szymański (ambasador pełnomocny i nadzwyczajny)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Opatii
 konsul honorowy: Amir Muzur (język konsula chorwacki, angielski, niemiecki, włoski)

Ambasada RP w Republice Cypryjskiej w Nikozji
 szef placówki: Barbara Tuge-Erecińska (ambasador)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Limassol
 konsul honorowy: Loukis Papaphilippou (język konsula grecki, angielski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Trypolisie (Libia).

Ambasada RP w Czarnogórze w Podgoricy
 szef placówki: Irena Tatarzyńska (ambasador)
 Strona Oficjalna

Ambasada RP w Republice Czeskiej w Pradze
 szef placówki: Grażyna Bernatowicz (ambasador)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
 konsul generalny: Anna Olszewska (język konsula czeski, angielski, rosyjski)
 Strona Oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze
 konsul RP w Pradze: Marzena Krulak

Konsulat Honorowy RP w Brnie
 konsul honorowy: Petr Mrkývka (język konsula czeski, słowacki, polski, angielski, rosyjski, rumuński, bułgarski, chorwacki)

Instytut Polski w Pradze
 I radca - dyrektor IP: Piotr Drobniak
 Strona Oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych